Константи́н Джеймс Мару́лис (; род. 17 сентября 1975, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американский актёр и рок-певец, финалист музыкального телешоу American Idol сезона 2005 года.

Биография 
Родился в греческой православной семье Джеймса Константина и Констанс П. Марулис (р. 1938). Его предки иммигрировали в США в 1920-х годах из Греции. Владеет греческим языком. Имеет брата  (р. 1964), музыкального продюсера, и сестру Анастасию П. Марулис (р. 1968), директора школы. Семья Марулис принимает активное участие в деятельности Американо-греческого прогрессивного просветительского союза (AHEPA) и греческой православной церкви.

Когда Константину было пять лет, его семья переехала в  (Нью-Джерси), где он вырос. В это время он проявил интерес к музыке, следуя примеру старшего брата Атана. В 11-летнем возрасте начал учиться игре на трубе.

Пел в школьных гаражных группах, включая Lady Rain и Milkbone.

В 1993 году окончил одну их средних школ Нью-Йорка.

В 2002 году окончил  со степенью бакалавра изящных искусств в области мюзикла. В студенческие годы играл в офф-бродвейских постановках и снимался в независимых фильмах.

После окончания консерватории прошёл подготовку на престижном  в Беркшир-Хилс (Массачусетс), одним из основателей которого был театральный продюсер, режиссёр и педагог Никос Псахаропулос.

Личная жизнь 
Имеет дочь Малену (род. 2010).

Примечания

Ссылки 
 Greek of the Week Features Constantine Maroulis (Video Below)
 Interview with Constantine Maroulis at Baltimore Greek Folk Festival 2009
 Constantine Maroulis talks about his daughter, Rock of Ages, Greek Heritage
 Константин Марулис на The National Herald
 Константин Марулис на Greek Reporter

Участники American Idol
Рок-вокалисты США
Теноры США
Киноактёры США
Выпускники Музыкального колледжа Беркли